Samythella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Addison Emery Verrill 1873. Samythella ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Samythella